Miejscowości w USA:
 Colome – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
Gminy w USA:
 Colome (ang. Colome Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp